Jméno a příjmení Jan Boháč má více nositelů:

 Jan Boháč (lední hokejista) (* 1982) – český hokejový útočník
 Jan Boháč (kněz) (1888–1968) – český římskokatolický kněz, hudební skladatel a probošt vyšehradské kapituly
 Jan Boháč (rychlostní kanoista) –  český rychlostní kanoista
 Jan Křtitel Antonín Boháč (1724–1768) –  český lékař a přírodovědec